Název Lazce má více sídel:
 Lazce (Horšovský Týn), část města Horšovský Týn v okrese Domažlice
 Lazce (Olomouc), část města Olomouc v okrese Olomouc
 Lazce (Troubelice), část obce Troubelice v okrese Olomouc
 Mokré Lazce, obec v okrese Opava
 Suché Lazce, část města Opava v okrese Opava